Kaiserbach ist ein Gewässername:

 Kaiserbach oder Sparchenbach, rechter Zufluss des Inns in Kufstein, Bezirk Kufstein, Bundesland Tirol, aus dem Kaiserbachtal

 Kaiserbach (Flanitz), linker Zufluss der Flanitz vor der Flanitzmühle, Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern, die in den Kleinen Regen mündet
 Kaiserbach (Kainach, Bärnbach), linker Zufluss der Kainach (Mur) bei Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Kaiserbach (Kainach, Hollfeld), rechter Oberlauf der Kainach (Wiesent) bis Kainach, Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kaiserbach (Klingbach) oder Kappelbach oder am Unterlauf Elsenbach, linker Zufluss des Klingbachs bei Steinweiler, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Kaiserbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs bei Steeg, Bezirk Reutte, Bundesland Tirol

 Bach aus dem Kaiserbachtobel, rechter Zufluss des Reichenbachs beim Wohnplatz Großes Tal, Stadtteil Kappel, kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, der in die Brugga (Dreisam) mündet

Siehe auch:
 Kaisergraben
 Kaisersbach